

Aziende 
 Pàtron – casa editrice italiana
 Pizza Patrón – catena di ristoranti statunitense

Persone 
 El Patrón – soprannome di Pablo Escobar criminale e politico colombiano
 Elena Patron – scrittrice filippina
 Giselle Patrón – modella e attrice peruviana

Altro 
 Patron – organizzatore di competizioni sportive
 Patrón – bevanda alcolica
 Patrón – film del 1995 diretto da Jorge Rocca
 Patron – cane

Pagine correlate 
 El Patrón

Altri progetti